Ruma, une ville de Serbie.
 Ruma, un parc national du Kenya.
 Ruma, une upazila du Bangladesh.
 Ruma, un village du comté de Randolph dans l'Illinois, aux États-Unis.